Panóias puede referirse a los siguientes lugares:

 Panóias, freguesia portuguesa en el municipio de Braga.
 Panóias, freguesia portuguesa en el municipio de Ourique.
 Panóias de Cima, freguesia portuguesa en el municipio de Guarda.
 Santuario de Panóias, también llamado Fragas de Panóias, recinto arqueológico en Vale de Nogueiras, consejo de Vila Real en Portugal.